Апостольский нунций в Киргизской Республике — дипломатический представитель Святого Престола в Киргизии. Данный дипломатический пост занимает церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла. Апостольская нунциатура в Киргизии была учреждена на постоянной основе в 1994 году.

В настоящее время Апостольским нунцием в Киргизии является архиепископ Фрэнсис Ассизи Чулликатт, назначенный Папой Франциском 24 июня 2016 года.

История 
Апостольская нунциатура в Киргизии была учреждена на постоянной основе в 1994 году, папой римским Иоанном Павлом II. Однако апостольский нунций не имеет официальной резиденции в Киргизии, в его столице Бишкеке и является апостольским нунцием по совместительству, эпизодически навещая страну. Резиденцией апостольского нунция в Киргизии является Астана — столица Казахстана.

Апостольские нунции в Киргизии 
 Мариан Олесь — (9 апреля 1994 — 11 декабря 2001 — назначен апостольским нунцием в Словении);
 Юзеф Весоловский (16 февраля 2002 — 24 января 2008 — назначен апостольским нунцием в Доминиканской Республике);
 Мигель Маури Буэндиа (12 июля 2008 — 5 декабря 2015 — назначен апостольским нунцием в Румынии);
 Фрэнсис Ассизи Чулликатт — (24 июня 2016 — по настоящее время).

См. также 
 Католицизм в Киргизии.

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Киргизии на gcatholic.org.

Киргизия